Landstingsvalen i Sverige 1950 genomfördes söndagen den 17 september 1950. Vid detta val valdes landsting för mandatperioden 1951–1954 i samtliga län. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning.

Valresultat

Valresultat per landsting

Se även 
 Kommunalvalen i Sverige 1950, för resultat i de städer som inte ingick i något av landstingen.

Källor 
 Kommunala valen 1950 Statistiska centralbyrån

1950 i Sverige
1950
Sverige